Der Tartu Maraton ist ein Skimarathon bei Tartu in Estland und einer von zwanzig Läufen der Worldloppet-Serie.

Einleitung 
Der Lauf wird seit 1960 durchgeführt. Die Streckenlänge variierte zwischen 30 und 63 Kilometern. Organisiert wird der Lauf vom Club Tartu Maraton, welcher sich 1991 gründete. Anfangs war Tartu Startpunkt und Kääriku oder Otepää waren Endpunkte. Seit 1996 führt die Strecke meist von Otepää nach Elva. Die Teilnehmerzahl lag in den 2010er Jahren bei über dreitausend.

Der Hauptlauf findet seit 2003 über 63 Kilometer in klassischer Technik von Otepää nach Elva statt. Neben dem Hauptlauf gibt es noch einen Lauf über die halbe Distanz über 31,5 km. Darüber hinaus finden die Skilaufwettbewerbe Tartu Jooksumaraton (23 km und 10 km Nordic Walking), Tartu Rattaralli (133 km und 69-km-Radrennen) und Tartu Rattamaraton (89 km und 40-km-Mountainbike-Rennen) statt.

Sieger des Hauptlaufes

Weblinks 
Tartu Maraton (deutsch, estnisch, englisch, finnisch, russisch)

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in Tartu
Erstveranstaltung 1960